Quatre Etoiles ist der Name von 

 Quatre Etoiles, Film von Christian Vincent deutscher Titel Manche mögen’s reich
 Les Quatre Étoiles, kongolesische Soukous-Band der 1980er und 1990er Jahre